Høj ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Høj (* 1973), dänischer Radrennfahrer
 Peter Høj, dänisch-australischer Biochemiker

HØJ steht für:

HØJ Håndbold, dänische Handballspielgemeinschaft

Siehe auch:
 HOJ
 Hoi